Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1924 года.

Уругвай

Аргентина

Парагвай

Чили 

1924